Fordia peut désigner :
 Fordia : synonyme du genre monotypique de l'espèce de tortue Trionyx triunguis ;
 Fordia : genre botanique de la famille des Fabaceae.